Gminy w USA:
 Seely (ang. Seely Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Seely (ang. Seely Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault